Дмитрий Михайлович Ананьев (10 апреля 1929, Таллин — 25 февраля 1998, Калининград) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель наук РФ. Автор работ по математическому моделированию движения судов, по управляемости судов на волнении.

Биография 
Дмитрий Михайлович Ананьев родился в 10 апреля 1929 года в городе Таллине. Отец — Михаил Дмитриевич Ананьев. Мать — Екатерина Ильинична Васильева. В 1954 году с отличием окончил Ленинградский кораблестроительный институт.

Дмитрий Михайлович защитил кандидатскую диссертацию в 1962 году, в 1965 году начал работать в КТИРПиХ доцентом кафедры теории корабля. На кафедре под его руководством разрабатывались проблемы динамики судна.

Сфера интересов Дмитрия Михайловича связана с управляемостью судов на волнении, с математическим моделированием движения судов. По данной теме Дмитрием Михайловичем написано более 120 работ, которые изданы в России, Польше, Испании, Эквадоре. Ананьев выступал с докладами на конференциях.

Работы Ананьева Д. М. удостоены премии и медали им. академика .

Дмитрий Михайлович принимал участие в международных конференциях в Германии, Польше, США.

В 1979 году Дмитрий Михайлович защитил докторскую диссертацию по теме «Динамика судна на попутном волнении». В 1981 году было присвоено звание профессора.

Дмитрий Михайлович Ананьев был организатором и первым заведующим основанной в 1982 году кафедры прикладной математики  Калининградского технического университета. Ананьев Д. М. был председателем секции мореходных качеств судов Калининградского областного правления НТО им. академика . С 1991 до 1998 года Дмитрий Михайлович руководил кафедрой «Теории и проектирования судов».

В 1997 году за научные заслуги Дмитрию Михайловичу было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Умер после продолжительной болезни в 1998 году в Калининграде.

Научная деятельность 
Автор книг и публикаций о математическом моделировании движения судов и об управляемости судов на волнении.

Библиография 
 Моряку об остойчивости / Д. М. Ананьев, М. В. Набиканова, Ю. И. Нечаев, Н. Б. Севастьянов ; Под ред. Н. Б. Севастьянова. — [2-е изд., испр. и доп.]. — Калининград : Кн. изд-во, 1972.
 Гидромеханика и гидравлика / Ред. коллегия: Д. М. Ананьев (отв. ред.). — Калининград : 1972. (Труды/ М-во рыбного хоз-ва СССР. Упр. кадров и учеб. заведений. Калининград. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва; Вып. 43)
 Мореходные качества судов / Ред. колл.: Д. М. Ананьев (отв. ред.) и др. — Калининград : 1972. (Труды Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства/ М-во рыбного хоз-ва СССР. Упр. кадров и учеб. заведений; Вып. 44)
 Мореходные качества промысловых судов / Ред.коллегия.: Ананьев Д. М. (отв. ред.). — Калининград : КТИРПИХ, 1982.
 Ананьев Д. М. Устойчивость судов на курсе в условиях волнения в кн. Васильева A.B. Управляемость судов. Л., Судостроение, 1989.
 Ананьев, Дмитрий Михайлович. Бортовая качка судна с отрицательной начальной остойчивостью / Д. М. Ананьев // Мореходные качества и проектирование судов. Калининград, 1989.
 Ананьев Д. М., Горбачёва Л. М. Прикладные задачи мореходности судна. — Калининград: Изд-во КТИРПХ, 1993. — 217 с
 Ананьев, Дмитрий Михайлович. О бортовой и вертикальной качке судна на косом курсе к волнению / Д. М. Ананьев // Судостроение и энергетические установки. Калининград, 1996.
 Ананьев, Дмитрий Михайлович. Кафедра теории корабля и Отраслевая научно-исследовательская лаборатория мореходных качеств судов / Д. М. Ананьев // Судостроение и энергетические установки. — Калининград, 1996.
 Труды Министерства рыбного хозяйства СССР / М-во рыб. хоз-ва СССР. — Калининград : [б. и.]. Вып. 38 : Мореходные качества судов / ред. Д. М. Ананьев. — 1972. — 102 с.

Примечания

Ссылки 
 Калининградский государственный технический университет: история и современность: 1958—2008 Калининград, Янтарный сказ, 2008

Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета